es un personaje del anime y manga Fullmetal Alchemist.

Es amiga de la infancia de los hermanos Elric, de la misma edad de Ed. Vive en Rizenbul con su abuela, desde la muerte de sus padres en la guerra de Ishbal. Es una experta en Automail, como Pinako, y mecánica particular de Edward Elric. Es un fanática de las máquinas en general. Tiene un perro llamado Den.

Aunque se preocupa mucho por los hermanos Elric, a los que trata como a sus hermanos, estos procuran dejarla al margen de sus problemas por su propio bien, lo que exaspera mucho a Winry. En el manga se revela que está enamorada de Edward.

En la película de imagen real que se estrenó en 2017 fue interpretada por Tsubasa Honda.

Apariencia 
Winry es una chica muy bella de apariencia frágil y femenina. De cabello rubio y largo, grandes ojos azules, figura esbelta y curvilínea. Conforme avanzan el manga y la serie (2009) se va viendo una evolución en su apariencia. En cuanto a su vestimenta de trabajo suele llevar blusa negra corta mostrando su cintura, pantalones anchos y un abrigo amarrado en la cadera. Su vestimenta casual de viaje varían entre mini faldas, hasta pantalones de mezclilla.

Personalidad 
Winry es una chica de carácter fuerte y decidido a la vez puede ser muy violenta cuando se enoja. A pesar de eso es empática, amable y bondadosa. Actúa de modo familiar con los hermanos Elric, los conoce desde la infancia y son buenos amigos. También durante su viaje con los hermanos descubre que está enamorada de Ed (solo en el manga y segundo anime). Perdió a sus padres en la Guerra Civil de Ishval y desde entonces vive con su abuela Pinako Rockbell. Le encantan los automail y todo lo relacionado con ellos. A pesar de su edad, es muy habilidosa en reparar automail. Su abuela es una famosa mecánica de automail y ambas dirigen una tienda de automail en Rizenbul. Winry quiere reparar lo mejor que pueda los automail de Ed para ayudarlo a que él pueda recuperar su cuerpo algún día.

Historia

Manga y Fullmetal Alchemist: Brotherhood 
La participación de Winry es similar a la del anime, con algunas diferencias.En el manga Winry es más importante que en el anime. 

En el manga Winry se convierte en la aprendiz de Garfiel, un mecánico de automail en Rush Valley. Sus padres, ambos doctores, mueren, cuando era todavía una niña, a manos de Scar durante la guerra de Ishbal (después de que el padre de los hermanos Elric se fuera, pero antes que su madre muriera). Suele viajar con frecuencia con los Elric y más tarde se da cuenta de que se enamoró de Ed hacía mucho tiempo.

Dado que es importante para los hermanos Elric, Winry se convierte en una rehén de los militares para ganarse la obediencia de Ed. Para escaparse de los militares, ella decide viajar con Scar y los demás. En el capítulo 73 se revela que fue su plan convertirse en la rehén de Scar para escapar aunque aún no lo ha perdonado por la muerte de sus padres. En el capítulo 81 llega a Lior junto con Alphonse y los otros. Rose la invita a su casa y hablan de su relación con Ed; también se la ve preocupándose por la seguridad de él en este capítulo. En el capítulo 84, Winry regresa a Rizenbul  en un tren militar dentro de un tanque de agua. Se sorprende de ver a Ed en su habitación mientras se cambiaba de ropa; ambos gritan (ella sorprendida y él avergonzado), lo cual causa que sus acompañantes creyeran que ambos estaban en peligro. Un poco más tarde, le informa a Ed donde está Al y lo que había sucedido en Lior, a cambio ella se entera que Ling se convirtió en Greed y por qué se estaban escondiendo en su casa. Ed le dice que abandonde el país, pero ella se niega, queriéndolo ayudar en lo que pueda. Más tarde, Ed se va a central y ella se queda en Rizenbul

Aunque por unos breves momentos es víctima del círculo de transmutación de Father, ella regresa a la vida al igual que el resto de Amestris. Cuando Ed y Al regresan a Rizenbul, llora de felicidad al encontrar al menor de los hermanos Elric con su cuerpo original y al mayor con su brazo de regreso. Aun así, sigue siendo la mecánica de Edward, puesto que este no recuperó su pierna. En una estación de tren antes de partir, Edward le confiesa sus sentimientos, diciendo, haciendo referencia a la ley de equivalencia de intercambio, "Te daré la mitad de mi vida, si tú me das la mitad de la tuya". Winry le dice que es un idiota alquimista y que no le importa que solo quiera la mitad puesto que le dará su vida entera, esto hace que ella se sonroje y , él comienza a reírse, finalmente se abrazan y este le agradece el haber hecho que se vaya feliz.

En el final se puede ver una foto de Winry y Edward, felices y cargando a dos niños, en la mano de Edward se puede ver claramente una alianza lo que indica que se casaron.

Primer anime 
Winry vivía en Rizenbul con Ed y Al. Sus padres, médicos de profesión, decidieron ir a la guerra de Ishbal, donde ayudaron por igual a uno y otro bando. Por esto, los militares los mataron. Ella siguió viviendo con su abuela, de la que aprendió el oficio de mecánica de Automail.

Tras la marcha de los hermanos Elric a buscar fortuna en Central, no vuelve a verlos hasta 1914, (CS) (exceptuando una visita fugaz a Central, en la que es secuestrada por Barry el Carnicero) cuando estos regresan a Rizenbul tras el primer enfrentamiento con Scar, en el que Ed perdió su brazo derecho, el de metal, y Al quedó medio destrozado. Aquí ella descubre de la motivación e intenciones de los hermanos Elric para buscar con tanta insistencia la solución a su problema.

Tras los acontecimientos del laboratorio n.º 5, va a Central a reparar el brazo de Ed, momento en el que conoce a Maes Hughes, y a la familia de este. Algo después marcha al Sur con los hermanos Elric, yendo a Rush Valley.

En Rush Valley entabla amistad con Paninya, y con Dominique, que al final de la obra se convierte en su maestro. Algo después conoce a Izumi Curtis, y va con ella y los Elric a Dublith. Después sigue con ellos hacia Kishua, buscando a Scar. Aquí se entera por Leo y Rick de quién mató a sus padres: Roy Mustang.

Algo después, va a Central, descubriendo que Maes Hughes ha muerto. Un día va a visitar la tumba de este, y conoce a Scieszka, junto a la que empieza a investigar la sospechosa situación en que falleció su amigo común. Consiguen salvarse por los pelos cuando espían los teléfonos de la secretaria del Fuhrer, gracias a María Ross y Denny Bloch.

Se marcha con Scieszka a Rizenbul, donde al llegar Hohenheim la confunde con su madre ,Sara, dado su gran parecido. No aparece más hasta el final de la serie, cuando se menciona que le hizo unos Automail a Wrath.

Conquistador de Shamballa 
Winry sigue viviendo en Rizenbul en 1917 (CS), esperando de alguna forma el regreso de Ed. Va a Dublith a visitar la tumba de Izumi, y allí encuentra a Wrath, que lleva a Rizenbul con ella.

Después marcha a Central, donde va con flores ante la tumba de Maes Hughes. Previsora, tiene preparados un juego de Automail para Ed, intuyendo que podría volver a verle. Se encuentra con él en la ciudad subterránea de Central, y se los da.

No llega a despedirse ni de él ni de Alphonse, pues estos se marchan a este mundo al final de la lucha. Ella regresa a Rizenbul.

Referencias 

Personajes de Fullmetal Alchemist
Ingenieras ficticias